The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 (hangeul: 화양연화 pt.1; RR: Hwayang-yeonhwa pt.1) est le troisième mini-album du boys band sud-coréen BTS. Le mini-album est sorti le  et est la première partie de leur « HYYH Trilogy ». L'album est disponible en deux versions et contient 9 titres dont le titre-phare, I Need U, promu le .

Le clip de Dope passe le cap des 100 millions de vues sur Youtube le . BTS devient ainsi le premier groupe de K-pop n'appartenant à aucune des trois grandes maisons de disques à atteindre ce palier avec un clip vidéo. Le , le clip est le premier de BTS à passer les 200 millions de vues.

Liste des titres

Classement

Premiers classements

Derniers classements

Ventes et certifications

Historique de sortie

Références

Liens externes
 
 
 
 

EP sorti en 2015
Album de BTS